KKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kilkenny (Eire)
 kky – codice ISO 639-3 della lingua guguyimidjir